Лос Аројитос има више значења:

 Лос Аројитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аројитос (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аројитос (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Аројитос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику